A  Travel Service  é uma aviação charter checa, baseado no Aeroporto de Praga. Foi fundado em 1997. 

Travel Service é atualmente a maior companhia aérea checa. Desde a sua fundação, em 1997, passou por uma grande expansão e hoje está presente não só na República Checa, por isso, mas também na Eslováquia, Hungria, Polónia, Suíça, França e Ilhas Canárias. Travel Service opera voos charter, voos regulares (desde 2004) e jato executivo privado (desde 2007). Travel Service está voando para mais de 300 aeroportos em 4 continentes. Travel Service é uma subsidiária da Icelandair, que detém 50,08% da empresa. Com a data de Fevereiro / 2015, a empresa é constituída pela seguinte frota - 33 Boeing 737-700/800, 2 Boeing 737-900 e 2 Airbus A320.

Empresas aéreas da Chéquia